

Linguistica
Knjaz’, kniaz o knez – termine presente in alcune lingue slave che indica un grado nobiliare

Persone
Knez è un cognome, correlato col termine sopracitato, diffuso tra gli Slavi meridionali
 Franc Knez – alpinista sloveno (1955)
 Iván Knez – calciatore argentino-svizzero (1974)
 Tomislav Knez – calciatore bosniaco (1938)
 Knez (pseudonimo di Nenad Knežević) – cantante montenegrino (1967)